Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 1972 года проходили на арене  в Мюнхене с 27 августа по 9 сентября. 

Впервые в истории олимпийского баскетбола после семи побед подряд с 1936 года сборная США не сумела выиграть золото, в драматичном финале американцы уступили сборной СССР. Сборная Кубы, ставшая третьей, выиграла олимпийскую медаль в баскетболе первый и единственный раз в своей истории.

Медалисты

Квалификация

Групповой этап

Группа «A»

Группа «B»

Матчи за 9-16 места

Полуфиналы за 13-16 места

Матч за 15 место

Матч за 13 место

Полуфиналы за 9-12 места

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матчи за 1-8 места

Полуфиналы за 5-8 места

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Сборная США была составлена из студентов (в финале лишь один их игрок был старше 21 года), так как профессионалы получили право играть на Олимпийских играх только в 1992 году. Сборная СССР была гораздо опытнее, многие игроки выступали за основную команду ещё с 1960-х годов. Однако у сборной США был ореол непобедимости на Олимпийских играх, до этого американцы выиграли 63 из 63 проведённых матчей в рамках олимпийских турниров, начиная с 1936 года.

Советские баскетболисты с первых минут захватили инициативу и лидировали на протяжении всего матча, временами их преимущество достигало 10 очков, что в очень вязкой и малорезультативной игре было существенно. У сборной СССР в атаке выделялся Сергей Белов, он набрал 20 очков (единственный в обеих командах, кто набрал более 10 очков). А вот у другого лидера сборной СССР 20-летнего Александра Белова игра не шла — до последней секунды на его счету было только 2 из 11 попаданий с игры. На последней минуте сборная США сократила отставание от команды СССР до минимума (48:49). За 8 секунд до конца Даг Коллинз перехватил передачу Александра Белова, и на нём сфолил Зураб Саканделидзе. Коллинз забил оба штрафных. Сборная США впервые в матче вышла вперёд 50:49. Оставалось играть три секунды. Команда СССР взяла тайм-аут. С третьей попытки возобновилась игра (сначала сборной СССР не дали тайм-аут, а во второй раз неправильно был запущен счётчик времени). Иван Едешко отдал передачу через всю площадку Александру Белову. Тот забил мяч в кольцо. Команда СССР победила со счетом 51:50.

Сборная США сразу же подала протест о переигровке матча. Специальная комиссия ФИБА рассматривала вопрос. За переигровку проголосовали представители Италии и Пуэрто-Рико, против — Куба, Венгрия, Польша. В результате комиссия решила, что команда СССР победила по правилам ФИБА. Американцы не вышли на церемонию награждения и никогда так и не получили серебряные олимпийские медали.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 1972 год. Мюнхен. Золотая Олимпиада 
 Олимпийский баскетбольный турнир 1972 на сайте www.todor66.com 
 Архив ФИБА 

1972 год в баскетболе
Баскетбол на Олимпийских играх
Баскетбол на летних Олимпийских играх 1972